Die BKK VBU ist eine Betriebskrankenkasse mit Sitz in Berlin. Ihren Ursprung hat die Krankenkasse in den Unternehmen Verkehrsbau Union, Babcock Borsig, Balcke-Dürr, Bogestra, Buna-Werke, Leipziger Volkszeitung und Standard Elektrik Lorenz.

Geschichte 
Die BKK VBU entstand nach der deutschen Wiedervereinigung und nahm offiziell am 1. Januar 1993 die Arbeit auf. Den Beschluss, die BKK VBU betriebsbezogen (geschlossen) zu gründen, fällten im September 1992 rund 60 Prozent der Arbeitnehmer der Verkehrsbau Union (VBU) GmbH. Bei der Gründung zählte die BKK VBU 533 Mitglieder, die von zwei Mitarbeiterinnen betreut wurden.

Die BKK VBU ist seit 1. Januar 1996 für alle gesetzlich Versicherten geöffnet.

Struktur 
Der Hauptsitz der BKK VBU befindet sich in Berlin. Insgesamt verfügt die BKK VBU im Bundesgebiet über mehr als 50 Servicecenter, ausgenommen Saarland und Bremen (Stand Dezember 2019).

Beitragssätze und Finanzen 
Seit dem 1. Januar 2018 erhebt die BKK VBU einen Zusatzbeitrag in Höhe von 1,3 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens.

Im Jahr 2018 betrug das Haushaltsvolumen rund 1,641 Milliarden Euro; größter Ausgabenposten der BKK VBU bei den Leistungsaufwendungen sind Kosten für die Krankenhausbehandlung (482 Millionen Euro).

Seit 2023 beträgt der Zusatzbeitrag 1,8 Prozent.

Zusammenschlüsse 
 1997: BKK Buna, BKK IMO Merseburg, BKK Isolierungen Leipzig, BKK LVZ
 2000: BKK Heitkamp
 2001: BKK Dresdner Druck und Verlagshaus (DD&V)
 Juli 2009: Mitteldeutsche BKK
 2012: BKK futur
 2015: BKK Medicus
 2016: BKK Demag Krauss-Maffei, BKK Schleswig-Holstein, BKK Basell
 2017: Vereinigte BKK
 2020: Brandenburgische BKK, TBK

Weblinks 
 Website der BKK VBU
 Poststelle 360°; Vortrag zur BKK VBU.

Einzelnachweise 
 
 
 
 
 

Verkehrsbau Union
Gesundheitswesen (Berlin)
Gegründet 1993